ETI peut désigner :
 entreprise de taille intermédiaire, une catégorie d'entreprises intermédiaires entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises (GE) ;
 Ecobank Transnational Incorporated, une banque fondée au Togo en 1985 et présente dans 36 pays d’Afrique ;
 ExisTransInter, manifestation annuelle en France.